Boris von Vietinghoff-Scheel, compositeur et critique musical ;
 Günter Scheel, historien allemand ;
 Gustav Adolf Scheel (1907-1979), médecin allemand, fonctionnaire nazi, dirigeant SS -  général de la police ;
 Heinrich Scheel, historien allemand ;
 Mildred Scheel, quatrième première dame d'Allemagne depuis la fondation de la RFA, entre 1974 et 1979 ;
 Walter Scheel, homme politique allemand, président de la République.